Ciguatera : ichtyosarcotoxisme (intoxication alimentaire) due à l'ingestion de chair de poisson. La manifestation la plus évocatrice est un prurit féroce d'où le nom de gratte donné à la maladie.
 Guitare électrique : familièrement appelée gratte.
 Tremblante du mouton : La tremblante du mouton, également appelée gratte ou scrapie est une maladie animale à prions, du groupe des encéphalopathies spongieuses transmissibles  (ESST), qui atteint les petits ruminants (ovins, caprins), chat, bovin, wapiti, cerf, élan,  vison.
 Appellation familière de la niveleuse au Québec, quand elle sert à enlever la neige sur les trottoirs.
 ASBL Gratte, est une ASBL belge ayant pour but de favoriser la rencontre entre jeunes personnes handicapés mentales légers et jeunes personnes valides et ce par le biais d'activités de loisirs et de séjours.